Georges Garreau est un journaliste français qui est notamment président du Syndicat national des journalistes (SNJ) de 1952 à 1957.

Biographie 
De 1945 à 1955, Georges Garreau est président de l'Association des journalistes parlementaires (AJP), une association française fondée en 1891 réunissant les journalistes politiques qui suivent plus spécialement les travaux du Parlement (Assemblée nationale et Sénat). Il est également président du Syndicat national des journalistes (SNJ) de 1952 à 1957, puis président d'honneur.

Notes et références 

Journaliste français du XXe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)